Рятівник — той, хто рятує; представник рятувальної служби або учасник рятувальної операції.

Також:
 «Рятівник» — фільм Сергія Соловйова 1980 року.
 «Рятівник» — американська драма 2006 року режисера Ендрю Девіса.
 «Рятівники» — фільм 1988 року.
 «Рятівники» — мультфільм студії Волта Діснея 1977 року.
 «Рятівники в Австралії» — сиквел мультфільму «Рятівники» 1990 року.|
 «Рятівник» () — персонаж вигаданого Всесвіту Трансформерів.